Bars steht für:

 BARS, Bahrain Amateur Radio Society, Amateurfunkverband in Bahrain
 BARS, Bilanzanalysesystem mehrerer deutscher Großbanken
 BARS, strategisches Kommunikationssystem des Warschauer Paktes, siehe Troposphären-Nachrichtensystem „BARS“
 Bars (Satellit), Baureihe von russischen militärischen Erdbeobachtungssatelliten
 Bars (Dordogne), Gemeinde im Département Dordogne, Frankreich
 Bars (Gers), Gemeinde im Département Gers, Frankreich
 Bars (U-Boot), Klasse russischer U-Boote des Ersten Weltkriegs
 Komitat Bars, Name einer historischen Verwaltungseinheit im ehemaligen Königreich Ungarn

Personen:
Itzhak Bars (* 1943), US-amerikanischer Physiker
 Richard Bars (1890–1987), deutscher Librettist und Textdichter
 Willi Bars (1916–2000), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Stars und Bars
 Bar